О конкистадоре см. Себастьян де Белалькасар.

Белалькасар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес. Занимает площадь 355 км². Население — 3458 человек (2010). Расстояние — 104 км до административного центра провинции.

История 
До середины XVI века Белалькасаром владел феодальный род Сотомайоров, выстроивший живописно вздымающийся над городом замок. Затем замок с окрестными землями принадлежал роду Суньига.

Известные жители 
 Себастьян де Белалькасар — испанский конкистадор, завоеватель Перу, Эквадора и Колумбии.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Belalcázar
 Romería de San Antón
 La Candelaria
 El entierro de la Sardina
 Feria de San Roque

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы